2 miejscowości w Polsce:
 Urbanki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Bielany
 Urbanki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Wieliczki